Rodovia Washington Luís
Rodovia Feliciano Salles da Cunha

Desambiguação
3